Alexis Clairault o Clairaut – matematico e astronomo francese
 Equazione di Clairault – equazione differenziale lineare del primo ordine studiata da Clairault
 Clairaut – cratere lunare